Дигнан () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1880—1953) — ирландский католический священник, епископ Клонферта (1924—1953).
  (1814—1894) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1867—1870, 1875—1879) и Законодательного совета (1879—1894), отец Питера Дигнана (1847—1922).
  (1847—1922) — новозеландский политик, мэр Окленда (1897—1898).
 Дигнан, Питер (1955—2013) — новозеландский гребец.
  (1890—1958) — канадский католический священник, епископ Су-Сент-Мари (1934—1958).